First Congregational Church and Parsonage ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Congregational Church and Parsonage (Prescott, Arizona), NRHP-ID 78003227
 First Congregational Church and Parsonage (Kittery Point, Maine), NRHP-ID 78000333